Die Schachbundesliga 2014/15 war die 40. Spielzeit der österreichischen Schachbundesliga. 
Neuer Meister wurde der SK Sparkasse Jenbach mit einem Punkt Vorsprung vor dem SC MPÖ Maria Saal, der Titelverteidiger SK Hohenems musste sich mit dem fünften Platz begnügen. Aus der 2. Bundesliga waren der ASVÖ Pamhagen (Gruppe Ost), die Spielgemeinschaft Sparkasse Grieskirchen/Sedda Schallerbach (Mitte) und die Spielgemeinschaft Mayrhofen/Raika Zell/Zillertal (West) aufgestiegen. Während Grieskirchen/Schallerbach den Klassenerhalt erreichten, mussten Mayrhofen/Zell/Zillertal und Pamhagen zusammen mit dem SV Wolfsberg direkt wieder absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen 1. Bundesliga im Schach 2014/15.

Endtabelle 

Entscheidungen:

Spieltermine und -orte

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Chess-results.com: Ergebnisse der österreichischen Schach-Bundesliga 2014/15 – Kreuztabelle nach Rang (abgerufen am 2. Juli 2014)
 Österreichischer Schachbund: 1. Bundesliga (abgerufen am 2. Juli 2014)

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 2014
Schachveranstaltung 2015
Sportsaison 2014/15